Делауеър може да се отнася за:
 Делауеър, щат в САЩ
 Делауеър (река), река в САЩ
 Окръзи в САЩ
 Делауеър (окръг, Айова)
 Делауеър (окръг, Индиана)
 Делауеър (окръг, Ню Йорк)
 Делауеър (окръг, Оклахома)
 Делауеър (окръг, Охайо)
 Делауеър (окръг, Пенсилвания)